Ура́льский тру́бник — команда по хоккею с мячом из Первоуральска Свердловской области. Играет в Суперлиге.

История 
Команда основана в январе 1937 года под названием «Металлург Востока» на Первоуральском новотрубном заводе. Под нынешним названием выступает с 1965 года. В высшей лиге выступает с сезона 1959/60 (с перерывами). Высшее достижение — 4-е место в чемпионатах СССР в сезонах 1962/63 и 1963/64. Высшее достижение в чемпионатах России — третье место в сезоне 2018/2019, пятое место в сезонах 2000/2001 и 2005/2006. «Уральский трубник» — пятикратный чемпион России по мини-хоккею с мячом (ринк-бенди) — 1998, 2000, 2001, 2002 и 2003 годы; в 1993 году команда становилась серебряным призёром. В 2007 году команда была полуфиналистом Кубка мира по хоккею с мячом в шведском Юсдале.

Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны — Александр Ваганов (239). Наибольшее число встреч за клуб в чемпионатах СССР провёл Владимир (Моисей) Мозговой (430), в чемпионатах России Андрей Кислов (462). Рекорд по количеству забитых в одном матче голов принадлежит Александру Насонову — 10 мячей в ворота команды «Север» из Северодвинска (18 декабря 2001 года, счёт матча 17:1).

«Уральский трубник» в чемпионатах России

«Уральский трубник» в чемпионатах СССР

Легионеры в составе «Уральского трубника» 

Всего в разные годы в составе команды выступали девять «легионеров» из скандинавских стран.

Первопроходцем в сезоне 2005/2006 стал шведский защитник Никлас Спонгберг. Он провёл в команде один сезон, сыграл все 28 матчей, отличился шестью голами, отдал четыре результативные передачи и получил 30 минут штрафного времени.

Уже в следующем сезоне 2006/2007 ряды команды пополнились ещё тремя иностранными игроками — полузащитниками Фредериком Риналдо, Андреасом Хаммарбеком и нападающим Дэвидом Карлссоном. Фредерик Риналдо сыграл 30 матчей, забил 8 голов, отдал 21 результативную передачу, и провёл на скамейке штрафников 95 минут. Андреас Хаммарбек сыграл 26 матчей, забил 19 голов, отдал 9 результативных передач, и получил 70 минут штрафного времени, один раз был удалён до конца игры. Дэвид Карлссон — провел 31 игру, забил 49 голов (лучший бомбардир команды в том сезоне), шесть раз ассистировал партнёрам при взятии ворот, и получил 55 минут штрафа.

В сезоне 2007/2008 в команде играли сразу четверо «варягов». Место в воротах занял финский страж ворот Тимо Оксанен, ряды обороны укрепил шведский защитник Мартин Рёинг, а в средней линии играли ещё два шведа Калле Спьют и Робин Сундин. Тимо Оксанен на последнем рубеже отстоял 26 матчей, пропустил 94 мяча, пять раз после его точных передач фиксировалось взятие ворот соперника, и один раз его партнерам по команде пришлось отсидеть за него 10 минут штрафа. Мартин Рёинг сыграл в чемпионате 29 матчей, забил 5 голов, отдал 4 передачи, и 110 минут отсидел на скамейке штрафников. Калле Спьют сыграл 29 матчей, забил 25 голов, отдал 8 передач, и получил 10 минут штрафного времени. Робин Сундин сыграл 29 матчей, забил 2 гола, отдал 15 передач, и получил 60 минут штрафного времени.

Сезон 2008/2009 команда начинала имея в своём составе всё тех же четырёх «легионеров». Только на смену покинувшему команду Мартину Рёингу пришёл шведский полузащитник Йеспер Эрикссон. Но разразившийся мировой финансовый кризис вынудил команду отказаться от их услуг. Спьют и Эрикссон успели сыграть первые четыре игры на старте чемпионата, первый забил 6 голов и дважды ассистировал партнёрам, второй же шесть раз отдавал результативные передачи. Сундин появлялся на поле только в одном матче, а Тимо Оксанен и вовсе ни разу не занимал место в воротах.

Примечания

См. также 
 Список клубов России по хоккею с мячом
 Первенство Свердловской области по хоккею с мячом

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный Telegram
 Профиль клуба на сайте ФХМР
 История клуба на сайте Федерации хоккея с мячом Свердловской области.
 «Городские вести» о команде

Клубы по хоккею с мячом России
Спорт в Первоуральске
Спортивные клубы Свердловской области